Roger Tuivasa-Sheck – ex rugbista a 13 e rugbista a 15 neozelandese
 Sulamanaia Tauiliili Tuivasa – politico samoano
 Tai Tuivasa – lottatore di arti marziali miste ed ex pugile australiano